Novo Selo oder Nowo Selo,  (, ist ein weit verbreiteter slawischer Name für Dörfer.

Wortherkunft 
Selo heißt ‚Dorf‘ in den südslawischen Sprachen, die auf der Balkanhalbinsel verbreitet sind (serbokroatisch, bulgarisch, mazedonisch), nowo heißt ‚neu‘ – deutsche Entsprechung ist ‚Neues Dorf‘ oder ‚Neudorf‘.

Viele Dörfer auf der Balkanhalbinsel mit diesem Namen haben im 19. und 20. Jahrhundert parallel dazu die Übersetzung des Namens in andere Sprachen getragen: Neudorf, Yeniköy (türkisch), Neochori ( ‚Dorf‘; in bulgarischer Schreibweise: Неохори), újfalu (ungarisch). Der Name ist in etwa so verbreitet wie das deutsche Neustadt.

Das Gegenteil von Novo Selo ist Staro Selo (‚Altes Dorf‘).

Orte des Namens

Albanien 
 Novoselë, ehem. Stadt westlich von Berat

Bosnien-Herzegowina 
 Novo Selo (Kupres), Ort in der Gemeinde Kupres (RS)
 Novo Selo (Posavina), bis 1995 Balegovac, Ort in der Posavina

Bulgarien 
Heutige Ortsnamen: In Bulgarien gibt es gegenwärtig (Stand 2007) 7 Dörfer mit dem Namen Nowo Selo ()
 Nowo Selo (Oblast Weliko Tarnowo), Oblast Weliko Tarnowo
 Nowo Selo (Oblast Widin), Oblast Widin – gleichzeitig Hauptort der Gemeinde Nowo Selo
 Nowo Selo (Oblast Kjustendil), Oblast Kjustendil
 Nowo Selo (Oblast Plowdiw), Oblast Plowdiw
 Nowo Selo (Oblast Russe), Oblast Russe
 Nowo Selo (Oblast Sofia), Oblast Sofia
 Nowo Selo (Oblast Stara Sagora), Oblast Stara Sagora
 Nowo Selo (Oblast Sliwen), Oblast Sliwen – gegenwärtig nicht bewohnt, Teil der amerikanischen Militärbasis Nowo Selo (Amerikanische Militärbasen in Bulgarien)
 Nowo Selo (Aprilzi), ehemaliger Ort, heute ein Ortsteil (Stadtviertel) von Aprilzi, Oblast Lowetsch

Historische Namen: Früher gab es in Bulgarien folgende Orte mit dem Namen Nowo Selo, die heute andere Namen tragen:
 Balgarowo, Oblast Burgas – bis 1934 Urum Yeniköy, griechische Neudorf
 Blagoewo, Oblast Rasgrad – bis 1878
 Blagowo, Oblast Montana – bis 1949
 Dalgopol, Oblast Warna – bis 1934
 Dragomirowo, Oblast Pernik – bis 1950
 Dolno Pole, Oblast Chaskowo – 1906–1960
 Gorno Selo, Oblast Sofia – bis 1961
 Mramor (Oblast Chaskowo), Oblast Chaskowo – bis 1950
 Ruschiza, Oblast Jambol – bis 1934

Ähnliche Toponyme:
 Dolno Nowo Selo, mehrere Orte – dt. ‚unteres Neues Dorf‘
 Gorno Nowo Selo, Oblast Stara Sagora – ‚oberes Neues Dorf‘
 Gorsko Nowo Selo, Oblast Weliko Tarnowo – ‚Wald-Neues Dorf‘ (bzw. ‚Neues Walddorf‘)
 Nowosel, mehrere Orte – ‚Neues Dorf‘ (zu einem Wort zusammengezogen und den letzten Buchstaben weggelassen, deutsche Analogie: Neues Dorf → Neudorf)
 Nowoselez, Oblast Sliwen – dt. ‚Neusiedler‘
 Nowoselischte, Oblast Kardschali – ‚Neusiedlung‘
 Nowoselzi, Oblast Widin – ‚Neusiedlung‘
 Nowoseljane, Oblast Kjustendil – ‚Neusiedlung‘

Griechenland 
 Plevroma (Πλεύρωμα), früher  Yeni Kioi, , Dorf in der Präfektur Pella, Macedonia

Kosovo 
serbische Schreibweise:
 Camp Novo Selo, NATO-Militärbasis zwischen Mitrovica und Pristina, siehe Swisscoy
 Novo Selo (Gjakova), ein Dorf in Gjakova
 Novo Selo (Kamenica), ein Dorf in Kamenica
 Novo Selo (Peja), ein Dorf in der Gemeinde Peja
 Novo Selo (Prizren), ein Dorf in Prizren
 Novo Selo (Skenderaj), ein Dorf in Skenderaj
 Novo Selo (Viti), ein Dorf in Viti
 Novo Selo (Vushtrria), ein Dorf in Vushtrria

Kroatien 
 Vinkovačko Novo Selo, Ort nahe Vinkovci
 Novo Selo (Čakovec), Ort bei Čakovec
 Novo Selo (Daruvar), Ort bei Daruvar
 eine Ansiedlung auf der Insel Brač
 Novo Selo (Slunj), ein Ort bei Slunj

Nordmazedonien 
Im Osten Nordmazedoniens trägt die Opština Novo Selo diesen Namen.

Zudem heißen folgende 18 Orte Novo Selo:

 Novo Selo (Bogovinje), Ort in der Gemeinde von Bogovinje
 Novo Selo (Čaška), Ort in der Gemeinde Čaška
 Novo Selo (Debarca), Ort in der Gemeinde Debarca
 Novo Selo (Demir Hisar), Ort in der Gemeinde von Demir Hisar
 Novo Selo (Gjorče Petrov), Ort in der Gemeinde Gjorče Petrov (eine Stadtgemeinde von Skopje)
 Novo Selo (Kičevo), Ort in der Gemeinde von Kičevo
 Novo Selo (Kočani), Ort in der Gemeinde Kočani
 Novo Selo (Kumanovo), Ort in der Gemeinde von Kumanovo
 Novo Selo (Mavrovo und Rostuša), Ort in der Gemeinde Mavrovo und Rostuša
 Novo Selo (Novaci), Ort in der Gemeinde von Novaci
 Novo Selo (Novo Selo), Hauptort der nach ihr benannten Gemeinde
 Novo Selo (Radoviš), Ort in der Gemeinde von Radoviš
 Novo Selo (Struga), Ort in der Gemeinde Struga
 Novo Selo (Štip), Ort in der Gemeinde von Štip
 Novo Selo (Veles), Ort in der Gemeinde Veles
 Novo Selo (Vrapčište), Ort in der Gemeinde von Vrapčište
 Novo Selo (Zelenikovo), Ort in der Gemeinde von Zelenikovo (eine Stadtgemeinde von Skopje)
 Novo Selo (Želino), Ort in der Gemeinde von Želino

Österreich 
 Neudorf bei Parndorf, Burgenland – kroatischer amtlicher Name
 Neufeld an der Leitha, Burgenland – kroatischer Name

Russland 
 Nowoje Selo (Krasnoufimsk), Ort im Oblast Swerdlowsk

Serbien 

 Bačko Novo Selo, dt. Neudorf a. d. Donau, ungarisch Bácsújlak, Ortschaft in Nordserbien, Gemeinde Bač
 Banatsko Novo Selo, in Nordserbien, Gemeinde Pančevo
 Nowo Selo (Kanjiža), ungarisch Újfalu, in Nordserbien, Gemeinde Kanjiža
 Novo Selo (Velika Plana), Gemeinde Velika Plana, Okrug Podunavlje
 Novo Selo (Sokobanja), Gemeinde Sokobanja, Okrug Zaječar

Ukraine 
 siehe Nowe Selo

Siedlungsname